Chiampo, comune della provincia di Vicenza
 Valle del Chiampo, valle della provincia di Vicenza
 Chiampo, torrente del Veneto